Coalición puede referirse a las siguientes acepciones:

 Coalición entre estados o sectores sociales o políticos.
 Coalición electoral: acuerdo entre dos o más partidos políticos para concurrir a unas elecciones.
 Coalición política: pacto entre dos o más partidos políticos para gobernar.
 Coalición: coalición política conservadora chilena entre 1891 y 1924.